Бекешево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бекешево — село в Баймакском районе Башкортостана.
 Бекешево — село в Кугарчинском районе Башкортостана.